RFA «Грей Рейнджер» () — британский нефтяной танкер, построенный компанией Caledon Shipbuilding & Engineering Company на верфи Данди в Шотландии.

Заложен — 28 июня 1940 года. 27 мая 1941 года был спущен на воду. Водоизмещение:6 700 тонн (6 808 т полной нагрузки).
Длина:365 футов 4 дюйма (111,35 м). Ширина:	47 футов (14 м). Оборудован 1 × 4-цилиндровым дизельным двигателем Doxford
2800 л. с. (2100 кВт). 1 вал. Скорость:	13 узлов (15 миль в час; 24 км/ч). Был оснащён первой успешной самозатягивающейся лебёдкой.

Активно привлекался к военным действиям во времена Второй мировой войны. В июне-июле 1942 года танкер предназначался для заправки эскортных кораблей конвоя PQ-17, но из-за его повреждения он был заменён на RFA «Aldersdale» из соединения «Q».

Был торпедирован и потоплен в Гренландском море немецкой подводной лодкой U-435 22 сентября 1942 года во время проводки в составе конвоя PQ-14.

С 7:18 до 7:19 22 сентября 1942 года немецкая подлодка U-435 совершила залп пятью торпедами по кораблям конвоя PQ-14, который проходил западнее Ян-Майена, и поразила три цели: «Bellingham», «Ocean Voicе» и RFA «Грей Рейнджер».

При этом на «Grey Ranger» погибли 6 членов экипажа, тридцать три выживших моряков были спасены спасательным кораблём «Рэтлин».

Ссылки 
 RFA Grey Ranger 
 RFA Grey Ranger 

Танкеры Великобритании
Сентябрь 1942 года
Кораблекрушения 1942 года
Арктические конвои
Кораблекрушения в Великобритании